Augusto Aurelio Fabrega Donado est un diplomate panaméen et l'actuel ambassadeur du Panama en Russie.

Biographie 
Augusto Fabrega est né le 10 septembre 1940 à Pocri de Aguadulce, au Panama. Il a travaillé comme professeur d'école élémentaire, puis est allé en URSS pour étudier. Il obtient son diplôme de la faculté de médecine de l'université russe de l'Amitié des Peuples, ensuite il travaille comme médecin en Russie, au Japon et au Panama. Pendant 20 ans, il travaille à l'hôpital Santo Thomas, où il dirige les services chirurgicaux et opérationnels.

En 1976, il est le chef de la mission d'assistance panaméenne au Guatemala après le tremblement de terre qui le frappe puis il devient chef de l'unité médicale de l'hôpital du Panama dans la ville de Progreso, au Guatemala.

En 2007, il reçoit du président russe Vladimir Poutine la médaille Pouchkine.

Références 

Naissance en septembre 1940
Diplomate panaméen
Ambassadeur du Panama en Russie